Белей:
 Белей, Иван Михайлович (1856—1921) — украинский журналист, переводчик и критик.
 Белей, Тарас Михайлович (род. 1948) — советский футболист.
 Белей, Вячеслав Владимирович (род. 1975) — белоруский футболист.
 Белёй — коммуна в Бельгии, Валлонский регион, провинция Эно, округ Ат.